Szass Tam est un personnage fictif des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Il est le plus puissant des huit zulkirs, ou magiciens, qui dirigent le pays de Thay.  Il est le Zulkir de l'école nécromantique. Tam est une Liche et beaucoup de ses suivants sont des mort-vivants.
Szass Tam est le souverain de Thaymount et est à la tête des Sorciers Rouges, malgré les rumeurs qui disent qu'il est sous les ordres de Larloch.
Ce dernier et Szass travailleraient ainsi sur la recherche et la conception de puissants artefacts.

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction
Mort-vivant